Borys ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Borys (1909–1986), polnischer Oberstleutnant
 Karol Borys (* 2006), polnischer Fußballspieler 
 Olga Borys (* 1974), polnische Schauspielerin
 Piotr Borys (* 1976), polnischer Politiker
 Stan Borys (* 1941), polnischer Rock-Sänger und Texter
 Tim Borys (* 1991), schweizerisch-deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Boris (Begriffsklärung)
 Borris
 Borriss